Debbie Miller (née le 27 septembre 1950) est une sprinteuse canadienne. Elle a participé au 100 mètres féminin aux Jeux olympiques d'été de 1968 .

Notes et références

Liens externes 

Athlète (homme) aux Jeux olympiques d'été de 1968
Naissance en 1950